Monte Carmelo peut désigner :

Religion 
 Beata Vergine Maria del Monte Carmelo a Mostacciano (titre cardinalice), titre cardinalice.

Toponyme

Brésil 
 Monte Carmelo, une municipalité du Minas Gerais ;

Venezuela 
 Monte Carmelo, une municipalité de l'État de Trujillo ;
 Monte Carmelo, chef-lieu de la municipalité de Monte Carmelo dans l'État de Trujillo ;
 Monte Carmelo, une paroisse civile de la municipalité de Monte Carmelo dans l'État de Trujillo.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme